Софья Лурье:
 Лурье, Софья Ефимовна (в замужестве Сара Эпштейн, 1858—1895) — переводчица, корреспондентка Ф. М. Достоевского, чьи письма он опубликовал в «Дневнике писателя».
 Лурье, Софья Марковна (1916—2005) — советский правовед, доктор юридических наук, профессор.